Die German Open 2014 im Badminton (offiziell Internationale Badmintonmeisterschaften von Deutschland — YONEX German Open Badminton Championships) fanden in der Zeit vom 25. Februar bis zum 2. März 2014 in der nordrhein-westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr in der RWE Sporthalle statt. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar, womit das Turnier in die Kategorie BWF World Grand Prix Gold eingeordnet wurde. Die insgesamt zum 66. Mal stattfindende Meisterschaft wurde vom 1. BV Mülheim an der Ruhr ausgerichtet. Haupt- und Namenssponsor war Yonex, Schirmherrin Mülheims Oberbürgermeisterin Dagmar Mühlenfeld, deren Stadt zum 16. Mal Gastgeber der German Open war.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Beryno Wong Jiann Tze -  Lin Yu-hsien: 22-20 / 14-21 / 22-20
  Kim Bruun -  Jarolím Vícen: 23-21 / 21-17
  Ary Trisnanto -  Chiang Jiann Shiarng: 21-17 / 17-21 / 21-16
  Ihsan Maulana Mustofa -  Arnaud Génin: 21-8 / 9-21 / 21-19
  Nick Fransman -  Lucas Claerbout: 23-21 / 21-19
  Marius Myhre -  Anatoliy Yartsev: 21-18 / 21-14

Dameneinzel 
  Ekaterina Bolotova -  Simone Prutsch: 21-16 / 21-17
  Mariya Ulitina -  Ksenia Polikarpova: 21-12 / 23-21
  Hsu Ya-ching -  Anastasiia Akchurina: 21-14 / 19-21 / 22-20
  P. C. Thulasi -  Sarah Walker: 21-15 / 21-14
  Line Kjærsfeldt -  Tanvi Lad: 21-19 / 21-23 / 21-16
  Stefani Stoeva -  Cheng Chi-ya: 21-18 / 21-9
  Pai Yu-po -  Evgeniya Kosetskaya: 21-13 / 21-13
  Mariya Ulitina -  Ekaterina Bolotova: 21-13 / 21-15
  P. C. Thulasi -  Hsu Ya-ching: 20-22 / 21-19 / 21-14
  Line Kjærsfeldt -  Stefani Stoeva: 21-13 / 0-0 ret.
  Pai Yu-po -  Saili Rane: 21-12 / 21-14

Herrendoppel 
  Jürgen Koch /  Christian Lind Thomsen -  Jorrit de Ruiter /  Robin Tabeling: 21-18 / 21-10
  Jones Ralfy Jansen /  Ary Trisnanto -  Raphael Beck /  Ingo Kindervater: 21-19 / 16-21 / 21-19
  Fabian Holzer /  Mark Lamsfuß -  Albert Saputra /  Yonathan Suryatama Dasuki: 21-5 / 19-21 / 21-13
  Niclas Nøhr /  Nikolaj Overgaard -  Kevin Li /  Nyl Yakura: 21-12 / 21-16
  Marcus Ellis /  Tom Wolfenden -  Lin Yu-hsien /  Wang Tzu-wei: 21-11 / 21-9
  Andreas Heinz /  Max Schwenger -  Ashton Chen Yong Zhao /  Terry Yeo Zhao Jiang: 23-21 / 21-19
  Alfian Eko Prasetya /  Edi Subaktiar -  Rodion Kargaev /  Anatoliy Yartsev: 21-11 / 21-18
  Jones Ralfy Jansen /  Ary Trisnanto -  Jürgen Koch /  Christian Lind Thomsen: 23-21 / 17-21 / 21-18
  Niclas Nøhr /  Nikolaj Overgaard -  Marcus Ellis /  Tom Wolfenden: 21-14 / 21-17
  Andreas Heinz /  Max Schwenger -  Alfian Eko Prasetya /  Edi Subaktiar: 21-16 / 21-10

Damendoppel 
  Evgeniya Kosetskaya /  Ekaterina Bolotova -  Barbara Bellenberg /  Ramona Hacks: 21-9 / 21-14
  Annisa Saufika /  Gloria Emanuelle Widjaja -  Cisita Joity Jansen /  Meisy Jolly: 21-17 / 21-15

Mixed 
  Anatoliy Yartsev /  Evgeniya Kosetskaya -  Jones Ralfy Jansen /  Cisita Joity Jansen: 21-10 / 21-18
  Jelle Maas /  Iris Tabeling -  Terry Yeo Zhao Jiang /  Shinta Mulia Sari: 12-21 / 21-15 / 21-15
  Chen Hung-ling /  Cheng Wen-hsing -  Laurent Constantin /  Laura Choinet: 18-21 / 21-17 / 21-14
  Stilian Makarski /  Gabriela Stoeva -  Andreas Heinz /  Annika Horbach: 21-16 / 20-22 / 21-16
  Baptiste Carême /  Anne Tran -  Rodion Kargaev /  Ekaterina Bolotova: 21-18 / 28-26
  Niclas Nøhr /  Sara Thygesen -  Johannes Schöttler /  Johanna Goliszewski: 21-16 / 21-12
  Jonathan Nordh /  Emelie Fabbeke -  Raphael Beck /  Kira Kattenbeck: 21-11 / 21-14
  Max Schwenger /  Carla Nelte -  Robin Tabeling /  Myke Halkema: 21-17 / 21-18
  Anatoliy Yartsev /  Evgeniya Kosetskaya -  Jelle Maas /  Iris Tabeling: 21-18 / 11-21 / 21-10
  Chen Hung-ling /  Cheng Wen-hsing -  Stilian Makarski /  Gabriela Stoeva: 17-21 / 21-10 / 21-16
  Niclas Nøhr /  Sara Thygesen -  Baptiste Carême /  Anne Tran: 18-21 / 21-11 / 21-15
  Max Schwenger /  Carla Nelte -  Jonathan Nordh /  Emelie Fabbeke: 21-18 / 21-18

Herreneinzel

Setzliste 
  Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
  Boonsak Ponsana (2. Runde)
  Hu Yun (2. Runde)
  Marc Zwiebler (Halbfinale)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Son Wan-ho (Viertelfinale)
  Kento Momota (3. Runde)
  Takuma Ueda (3. Runde)
  Kashyap Parupalli (2. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (1. Runde)
  Rajiv Ouseph (2. Runde)
  Hans-Kristian Vittinghus (Finalist)
  Sho Sasaki (Viertelfinale)
  Viktor Axelsen (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (Halbfinale)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Sung Ji-hyun (Finalist)
  Bae Yeon-ju (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (1. Runde)
  Porntip Buranaprasertsuk (1. Runde)
  Nitchaon Jindapol (Halbfinale)
  Sayaka Takahashi (Champion)
  Eriko Hirose (Viertelfinale)
  Carolina Marín (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (Finalist)
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (Halbfinale)
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra (nicht gestartet)
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Andrew Ellis (1. Runde)
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Halbfinale)
  Goh V Shem / Lim Khim Wah (Viertelfinale)
  Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Champion)
  Jung Kyung-eun / Kim Ha-na (Finalist)
  Chang Ye-na / Kim So-young (Viertelfinale)
  Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda (Halbfinale)
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (2. Runde)
  Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Eefje Muskens / Selena Piek (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Finalist)
  Michael Fuchs / Birgit Michels (Viertelfinale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (Viertelfinale)
  Chris Langridge / Heather Olver (1. Runde)
  Anders Kristiansen / Julie Houmann (2. Runde)
  Kenichi Hayakawa / Misaki Matsutomo (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizieller Internetauftritt der YONEX German Open
 Das Turnier auf tournamentsoftware.com

2014
BWF Grand Prix 2014
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr